La ligne Exo 1 - Vaudreuil–Hudson, auparavant appelée la ligne Montréal/Dorion–Rigaud, est une ligne de train de banlieue de la région métropolitaine de Montréal. Exo est propriétaire du matériel roulant mais la ligne est exploitée sur les voies du Canadien Pacifique par Bombardier Transport. L'appellation de la ligne fut officiellement changée à la suite de la fermeture de la gare de Rigaud le . Cette fermeture fut le résultat du conflit entre la défunte AMT et la ville de Rigaud au sujet du financement du service de train de banlieue.

Service 
Le point de départ de la ligne se situe à la gare Lucien-L'Allier au centre-ville de Montréal et longe le sud de l'île de Montréal, desservant les banlieues ouest, avant de traverser la rivière des Outaouais vers la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Le point d'arrivée varie d'un départ à l'autre, bien que la majorité des parcours aient pour terminus la gare Vaudreuil.

Le service s'effectue aux trente (30) minutes aux heures de pointe mais seulement toutes les deux ou quatre heures en dehors de ces heures et de la fin de semaine. Le terminus de la grande majorité des trains est Vaudreuil alors que la gare de Hudson n'a qu'un départ le matin en semaine et une seule arrivée en soirée. C'est la seule ligne de trains de banlieue de la région montréalaise à offrir un service semi-express : les trains allant à l'inverse de la direction principale aux heures de pointes n'arrêtent pas à certaines stations moins fréquentées. En 2006, plus de  personnes utilisent le train quotidiennement en semaine.

Histoire 
La ligne est nommée en l'honneur de Philippe de Rigaud de Vaudreuil, gouverneur de la Nouvelle-France et marquis de Vaudreuil, et d'Elisa Hudson.

Le Canadien Pacifique (CP), connu pour être la première compagnie de chemin de fer au Canada à avoir relié l'est au Pacifique, a construit cette ligne. La ligne servait à l'origine pour les trains entre Montréal et Ottawa mais en 1887, le CP ajouta des arrêts pour certains localités entre Montréal et la ville de Rigaud. Avec le développement des banlieues de l'ouest de l'île de Montréal, le CP créa éventuellement un train de banlieue juste pour ces destinations. Depuis les années 1950, le service est resté essentiellement le même, avec environ douze départs dans chaque direction en semaine et de deux à six en fin de semaine.

La propriété du matériel roulant et de son administration fut transférée à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (STCUM) le , alors que les opérations continuèrent d'être faites par les employés du CP sur la voie de cette compagnie et dans ses gares. Au cours des années 1980 le ministère des Transports du Québec participe au financement de l'amélioration des infrastructures et des trains de la ligne. La gare intermodale de Dorval est ainsi inaugurée en . La STCUM intégra la ligne Dorion-Rigaud dans le réseau d'autobus et de métro de Montréal de la région permettant aux voyageurs des correspondances intégrées au prix du billet. 

Durant les années 1990, l'AMT fut créée, et tous les trains de banlieue lui furent transférés. Des rénovations au matériel et aux gares ont été faites depuis ce temps. Le , l'AMT fusionne avec la majorité des conseils intermunicipaux de transport pour créer le Réseau de transport métropolitain, qui était l'exploitant de toutes les lignes de trains de banlieue et des autobus de banlieue jusqu'au , date ou le RTM a changé son nom pour Exo (utilisant la graphie « exo » pour ses logos et son image de marque).

Évolution de l'achalandage

Tracé

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Exo (réseau de transport)
Ligne Exo 2 - Saint-Jérôme
Ligne Exo 3 - Mont-Saint-Hilaire
Ligne Exo 4 - Candiac
Ligne Exo 5 - Mascouche
Ligne Exo 6 - Deux-Montagnes

Liens externes 
  Page officielle de la ligne Vaudreuil–Hudson
  Site officiel d'Exo

Trains de banlieue de Montréal
Transport en Vaudreuil-Soulanges
LZLigne Vaudreuil–Hudson
Exo (réseau de transport)
Ouest-de-l'Île